«W.I.T.C.H.»:

 W.I.T.C.H. — итальянский ежемесячный комикс.
 W.I.T.C.H. — франко-американский мультипликационный телесериал.
  — компьютерная игра.
 W.I.T.C.H. — феминистическая организация.